

Anno 
 1068 – (MLXVIII in numeri romani) è un anno dell'XI secolo 
 1068 a.C.

Matematica 
 1068 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1068 Nofretete – asteroide della fascia principale del sistema solare